Прасолов (Прасолова) — русская фамилия, происходит от профессионального прозвища Прасол.

Известные носители 
 
 Прасолов, Василий Фёдорович (1927—2000) — председатель горисполкома Тольятти.
 Прасолов, Виктор Васильевич (род. 1956) — советский и российский математик, автор популярных задачников.
 Прасолов, Владимир Александрович (род. 1953) — мэр Таганрога.
 Прасолов, Денис Викторович (род. 1973) — петербургский скульптор и реставратор.
 Прасолов, Игорь Николаевич (род. 1962) — украинский политик и государственный деятель.
 Прасолов, Леонид Иванович (1875—1954) — советский географ, геолог и почвовед, академик АН СССР.
 Прасолов, Михаил Васильевич (1921—1943) — Герой Советского Союза.
 Прасолов, Яков Елисеевич (1849—1921) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Тамбовской губернии.



См. также